Mesodon trossulus är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1966. Mesodon trossulus ingår i släktet Mesodon och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
trossulus